Любыни — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Любыни — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Любыни — деревня в Шимском районе Новгородской области.